Fodor János (1693–1754) református lelkész
 Fodor János (1906–1973) operaénekes (basszbariton)
 Fodor János (1909–1961) nyomdász, író
 Fodor János (1936) politikus, mezőgazdász
 Fodor János (1953) újságíró, riporter
 Fodor János (1956–2016) matematikus
 Fodor János (1960) kézilabdázó
 Fodor János (1975) képzőművész